Les résidences de l'Université Laval sont des résidences universitaires situées sur le campus principal de l'Université Laval, à Québec.

Liste des résidences

Pavillon Agathe-Lacerte (1965)  
Le pavillon Lacerte est une résidence pour femmes et il comporte une garderie. Son nom célèbre la mémoire d'Agathe Lacerte, première professeur de l'Université.

Pavillon Alphonse-Marie-Parent (1963) 
Il s'agit d'une résidence mixte et il y a une garderie. Son nom lui fut donné en mémoire d'Alphonse-Marie Parent, recteur de l'Université de 1954 à 1964, et président de la Commission royale d'enquête sur l'éducation au Québec de 1961 à 1966 (la Commission Parent).

Pavillon H.-Biermans-L.-Moraud (1955) 
Il comporte des résidences étudiantes. Il fut nommé ainsi en l'honneur de deux généreux donateurs, le sénateur Lucien Moraud et l'homme d'affaires belge Jean-Hubert Biermans. Il s'agit d'une résidence mixte.

Pavillon Ernest-Lemieux (1962)  
Il s'agit d'une résidence mixte hébergeant également le bureau d'animation religieuse et le Service de sécurité et de prévention. Il porte le nom du doyen de la Faculté de théologie et des sciences religieuses, Ernest Lemieux, qui fut aussi surintendant des premiers travaux de construction sur le campus actuel.

Art public 
Deux sculptures sont associées au pavillon H.-Biermans-L.-Moraud : Hippogriffe de Paul Lacroix sur le mur sud et Quête d'Hélène Lord sur le terrain du côté ouest.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des bâtiments de l'Université Laval
 Université Laval

Liens externes 
 Site officiel des résidences

Bâtiment de l'Université Laval
Résidence universitaire au Québec